Великолепный козодой () — птица из семейства настоящих козодоев.

Общая длина птицы вместе с хвостом 23—25 см, масса около 66 г. Верхняя сторона тела и кроющие перья крыльев рыжевато-охристые или рыжевато-коричневатые с серовато-белыми поперечно вытянутыми пятнами и многочисленными мелкими темно-коричневыми пятнами. Половой диморфизм не выражен. Самцы вокализируют с земли.

Распространен в Африке в зоне Сахеля вдоль южной границы пустыни Сахары. Обитает в полупустынях, сухих травянистых и кустарниковых саваннах юга Мавритании, севера Сенегала, центральных и южных районов Мали и Нигера, центра Чада и Судана, залетает на север Нигерии. Встречается до высоты 600 м.

Образует 2 подвида:
 C. e. simplicior Hartert, 1921 — от юга Мавритании и севера Сенегала на восток до Центрального Чада;
 C. e. eximius Temminck, 1826 — юг и центр Судана.

Ведет преимущественно оседлый образ жизни, хотя на западе ареала представители подвида simplicior после размножения могут рассосредотачиваться на большой территории.

Охотится в сумерках, часто вблизи водоёмов и над водой. Питается ночными бабочками, кузнечиками, богомолами, клопами и жуками.

Размножение изучено плохо. На севере Сенегала и Мали размножается в апреле—мае, в Судане в марте—апреле.

Примечания

Литература 
 Cleere, N. (1999). Golden Nightjar (Caprimulgus eximius). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. & de Juana, E. (eds.) (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

Ссылки 
 BirdLife International (2013) Species factsheet: Caprimulgus eximius
 Карта ареала великолепного козодоя
 Golden Nightjar (Caprimulgus eximius) | the Internet Bird Collection

Козодои
Птицы Африки
Животные, описанные в 1826 году